2 korony czechosłowackie (1947)
 2 korony czechosłowackie (1972)
 2 korony czechosłowackie (1991)